MBK est un sigle qui peut désigner :
 MBK, un des noms de la 2-hexanone, une cétone de formule C6H12O ;
 MBK industrie, un fabricant de deux-roues français ;
 MBK Center, un centre commercial géant à Bangkok, Thaïlande ;
 MBK Dynamo Moscou, un club de Basket-ball russe ;
 MBK Entertainment, un Label discographique sud-coréen ;
 MBK Pezinok, un club de Basket-ball slovaque ;
 MBK Rieker Komárno, un club de Basket-ball slovaque ;
 MBK Ružomberok, un club de Basket-ball slovaque ;
 Mehdi Belhaj Kacem , philosophe franco-tunisien né en 1973.

Sigle de 3 caractères